ONN steht für:
 Oszillierendes neuronales Netzwerk

Onn ist der Familienname folgender Personen:
 Hussein Onn (1922–1990), malaysischer Premierminister
 Melanie Onn (* 1979), britische Politikerin

onn steht für:
 Onobasulu (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung